Rapadama peut désigner dans le département de Mogtédo au Burkina Faso, les localités de :
Rapadama
Rapadama-V1
Rapadama-V2
Rapadama-V3
Rapadama-V4
Rapadama-V5

Rapadama-V7
Rapadama-V8
Rapadama-V9

Et dans le département de Zam :
Rapadama-T
Rapadama-Peulh
Wayen-Rapadama